Play (álbum) — quinto álbum de estúdio de Moby, lançado em 1999
Play (álbum de SID) — lançado em 2006
Play (banda) — girl group pop sueca estreou 2001
"Play" (canção) — canção da cantora americana Jennifer Lopez
Play (peça) — drama escrito por Samuel Beckett em 1962 e 1963
Play.com — página de internet de vendas online
Play — revista do Reino Unido

Desambiguações de música
Desambiguações de teatro